Akselrod ist der Familienname folgender Personen:

 Gan-ya Ben-gur Akselrod (* 1987), US-amerikanisch-israelische Sopranistin
 Tobias Akselrod (1887–1938), russischer Revolutionär und Mitglied der Münchener Räteregierung

Siehe auch:
 Axelrod